

Pessoas
 Guglielmo Oberdan (1858–1882) - patriota e irredentista italiano.
 Oberdan Cattani (1919-2014) - futebolista ítalo-brasileiro.
 Oberdan Nazareno Vilain (1945) - futebolista brasileiro.

Locais

Praça Oberdan em Florença, Itália.
Praça Oberdan em Trieste, Itália.